Pagan (eiland), een eiland in de Noordelijke Marianen
Pagan (stad), een historische stad in Myanmar
Pagan (rijk), een voormalig rijk in Myanmar
Paganus de Schenker, een persoon uit de Kruistochten
Pagan, een volger van het paganisme
Pagan, deel 8 van de RPG-computerspellenserie  Ultima
Pagan van Bulgarije, khan van de Bulgaren (767-768)
Pagan (band), een Australische band